Hittorf oder Hittorff ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Ignaz Hittorff (1792–1867), französischer Architekt und Archäologe deutscher Herkunft
 Johann Wilhelm Hittorf (1824–1914), deutscher Physiker und Chemiker

Organisationen
 Wilhelm-Hittorf-Gymnasium in Münster/Westfalen
 Hittorf-Gymnasium in Recklinghausen